La mala semilla puede referirse a:

 La mala semilla uno de los títulos que tuvo para su distribución en castellano la película francesa, Mauvaise Graine dirigida por Billy Wilder y Alexander Esway, estrenada en el año 1934
 La mala semilla, película estadounidense dirigida por Mervyn LeRoy y estrenada en el año de 1956.